Pavonesi – abitanti di Pavone Canavese
Pavonesi – abitanti di Pavone del Mella